Küssel steht für:

 Küssel, eine Halbinsel im Templiner See

Personen:
 Gottfried Küssel (* 1958), österreichischer Holocaustleugner und rechtsextremer Publizist 
 Robert Küssel (1895–1970), deutscher Cellist, Kapellmeister und Komponist

Siehe auch:
 Küsel (Begriffsklärung)
 Kussel (Begriffsklärung)